Кали́нина — женская форма фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Калинина, Александра Борисовна (1926—2015) — Герой Социалистического Труда, звеньевая.
 Калинина, Алла Эдуардовна (род. 1969) — ректор Волгоградского государственного университета.
 Калинина, Анастасия Геннадьевна (род. 1997) — российская футболистка.
 Калинина, Ангелина Сергеевна (род. 1997) — украинская теннисистка.
 Калинина, Анна Александровна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Калинина, Анна Георгиевна (род. 1979) — украинская яхтсменка.
 Калинина, Валентина Васильевна (1923—1998) — советская актриса театра МХАТ им. М. Горького, Заслуженная артистка РСФСР.
 Калинина, Вероника Алексеевна (род. 1999) — российская синхронистка.
 
 Калинина, Галина Алексеевна (род. 1948) — советская и российская оперная певица.
 Калинина, Дарья Александровна — российская писательница.
 Калинина, Екатерина Ивановна (урождённая Лорберг; 1882—1960) — жена М. И. Калинина
 
 Калинина, Ида Павловна (1926—2015) — советский и российский учёный-селекционер.
 
 Калинина, Зоя Александровна (род. 1935) — советский животновод, депутат Верховного Совета РСФСР.
 
 Калинина, Марина Валерьевна (род. 1978) — белорусская спортсменка, выступающая в кикбоксинге и тайском боксе.
 Калинина, Мария Фёдоровна (род. 1971) — победительница первого в СССР конкурса красоты.
 Калинина, Надежда Станиславовна (род. 1982) — российский балетмейстер.
 Калинина, Нина Ильинична (1923—2017) — Герой Социалистического Труда.
 
 Калинина, Светлана Петровна (род. 1967) — украинский ученый, экономист.
 
 Калинина, Юлия Михайловна (род. 1970) — российская журналистка и политический деятель.
 Калинина, Яна Николаевна (род. 1994) — украинская футболистка. Населённые пункты 

 Белоруссия 
 Калинина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Калинина — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Калинина — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

 Россия 

 Калинина — посёлок в Каменском районе Пензенской области.
 Калинина — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Калинина — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Калинина — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Калинина — деревня в Катангском районе Иркутской области.
 Калинина — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Калинина — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Калинина — посёлок в Глушковском районе Курской области.
 Калинина — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Калинина — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Калинина — посёлок в Ковылкинском районе Мордовии.
 Калинина — посёлок городского типа в Люберецком районе Московской области.
 Калинина — посёлок в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Калинина — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Калинина — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Калинина — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Калинина — упразднённая деревня в Тарском районе Омской области.
 Калинина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края, Верх-Иньвенское сельское поселение.
 Калинина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края, Ленинское сельское поселение.
 Калинина — посёлок в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Калинина — упразднённая деревня в Упоровском районе Тюменской области.

 Украина 
 Калинина — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.
 Калинина — до 2016 года название села Калиновка в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Калинина — до 2016 года название посёлка Калиновка в Бахмутском районе Донецкой области.
 Калинина — до 2016 года название села Калиновка Ореховского района Запорожской области.

 Другие значения 
 Калинина — платформа Московской железной дороги в Ленинском районе Московской области.
 Калинина — платформа Красноярской железной дороги в городе Красноярске.

 Разное 
 
 
 

 См. также